Micronésie peut désigner :
 la Micronésie, une région géographique de l'Océanie ;
 la Micronésie, un État d'Océanie.